Cet article est une liste des municipalités les plus peuplées des États-Unis, selon le recensement des États-Unis de 2020 . Les localités hawaïennes, non organisées en municipalités, sont incluses, ainsi que les municipalités de Porto Rico et l'unique census-designated place (CDP) continentale de plus de . Ce classement concerne uniquement la population à l'intérieur des limites de chaque municipalité ou CDP.

Les 120 municipalités et CDP les plus peuplées en 2020

Villes ayant compté plus de

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 .

Articles connexes 
 Bureau du recensement des États-Unis
 Démographie des États-Unis
 Urbanisme aux États-Unis
 Liste des comtés les plus peuplés des États-Unis

Liens externes 
  Census Bureau list of cities over 100,000 people with 2005 estimates
  State and Metropolitan Area Data Book sur le site de l'U.S. Census bureau : population des aires métropolitaines américaines
  site d'informations sur toutes les villes américaines

Démographie aux États-Unis